Tablatura puede hacer referencia a:
 Tablatura (sistema de notación)
 Tablatura de piano
 Tablatura para órgano
 Cifrado (música)